Алекса́ндр Балаба́нов:
  (1879—1955) — болгарский литературовед, переводчик и литературный критик.
 Балабанов, Александр Петрович (род. 1945) — артист балета, педагог, народный артист РСФСР.
 Балабанов, Александр Олегович (род. 2006) —  украинский певец, Представитель Украины на Детском Евровидении 2020 года.